4023 Jarník è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2347976 UA e da un'eccentricità di 0,0927000, inclinata di 1,84955° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1981
Jarník